Microcyclops anninae – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1926 roku na podstawie prac naukowych niemieckiego paleobotanika Paula Menzela.

Przypisy 

Microcyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1926 roku